Earvin N'Gapeth – pallavolista francese, figlio di Éric e fratello di Swan
Éric N'Gapeth – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista camerunese naturalizzato francese
Swan N'Gapeth – pallavolista francese, figlio figlio di Éric e fratello di Earvin